

История создания 
Создан 15 июля 1922 года в Ростове на Дону как 9 отдельный сапёрный батальон Северо-Кавказского округа.

Сформирован на базе 5-го Сапёрного батальона.

Первым командиром батальона был Тацкий Николай Максимович, военный комиссар Галенбо Александр Львович.

История изменения наименования

Командир батальона 
 майор Семерджи Дмитрий Иванович (август 1940 - 1943)
 гвардии майор Калинцев Александр Васильевич (1943 - 1945)

Комиссар батальона, заместитель командира батальона по политической части 
 старший политрук, батальонный комиссар, гвардии майор Няшин Дмитрий Степанович

Начальник штаба батальона 
 гвардии старший лейтенант, гвардии капитан Серпинский Владимир Владимирович (октябрь 1943 - 1945)

Состав батальона по штату 012/199 (1945 год) 

На оснащении батальона стоял Стальной нагрудник СН-42 в количестве 100 шт.

Заслуги батальона в мирное время 
Постановлением ВЦИК № 158 от 22 апреля 1927 года 1-я рота 9-го отдельного сапёрного батальона 9-го стрелкового корпуса была награждена Орденом Трудового Красного Знамени РСФСР — «за проявленную энергию, хладнокровие и распорядительность начальствующего состава, выносливость и отвагу красноармейцев на строительстве моста через р. Терек у селения Дарг-Кох». В дальнейшем, при переименовании батальона, эта награда 1-й роты перешла на батальон.

9 апреля 1931 постановлением ЦИК СССР за тушение пожара на Майкопских нефтепромыслах в 1930/31 с помощью взрывов наземных и подземных зарядов первыми в Красной Армии были награждены высшею наградою страны на тот момент — орденом Ленина 5 сапёров: Калугин К.С., Копылов В.А., Емельянов В. Н., Кипров В. А., Евсиков Н. И.

Боевой путь в период Великой Отечественной Войны 
1941 год /с 22 июня/

Симферополь — Перекоп — Ак-Монайский рубеж — Керчь — Темрюк — Новороссийск

1942 год

Новороссийск — Феодосия — Ак-Монайский рубеж — Керчь — Краснодар — Махачкала — Моздок

1943 год

Моздок — Ростов на Дону — Миус — Мариуполь — Каховка — Никополь

1944 год

Никополь — Сиваш — Симферополь — Севастополь — Молоди — Москва — Уршель — Молоди

1945 год

Молоди — Киев — Краков — Катовице — Рыбник — Ратибор — Бреслау — Гросс-Зерхен — Шпремберг — Берлин — Дрезден — Прага

Всего за войну батальоном пройдено 10250 километров

Заслуги батальона в Великой Отечественной Войне 
В апреле 1943 года батальон стал «Гвардейским».

В мае 1944 года за освобождение г. Севастополя батальону присвоено почётное наименование «Севастопольский».

За отличное выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками в боях за взятие Берлина, Потсдама, Бреслау, форсирование Нейсе, Шпрее, освобождение Праги 5-й Гвардейский отдельный мото-штурмовой инженерно-сапёрный ордена Трудового Красного Знамени Севастопольский батальон награждён орденами: Кутузова 3 степени, Александра Невского (Указы Президиума Верховного Совета СССР от 04.06.45, от 02.04.45) (п.п 91194) .

Батальон внесён в Перечень соединений и частей инженерных войск, особо отличившихся в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., подготовленный в 1947 году штабом инженерных войск Министерства обороны СССР для занесения на мемориальную доску Центрального исторического военно-инженерного музея (ЦАМО РФ, ф.69, оп 12120, д. 771, с. 32-36.

Литература 

1. Н. Мирошников, П. Ивангородский, «Первые пять», государственное военное издание, Москва, 1931 г.

2. Газета «Известия» за 10 апреля 1931 г.

3. «За мир и труд (Красный кавалерист)», ежедневная красноармейская газета Революционного Совета Северокавказского Военного Округа, Ростов на Дону за 13 апреля 1931 г., № 78 (3169); 15 апреля 1931 г., № 80 (3171)

4. «Школа военных инженеров», МО СССР, Управление начальника Инженерных войск, КАЛИНИНГРАДСКОЕ ВЫСШЕЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ОРДЕНА ЛЕНИНА, КРАСНОЗНАМЕННОЕ училище ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК имени А. А. ЖДАНОВА, ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство МО СССР, Москва, 1980, стр.89, 90.

5. «Инженерные войска Советской Армии 1918—1945», Институт военной истории МО СССР, Москва, Военное издательство, 1985, стр.121.

6. А. Д. Цирлин, П. И. Бирюков, В. П. Истомин, Е. Н. Федосеев «Инженерные войска в боях за советскую Родину», ордена Трудового Красного Знамени Военное издательство МО СССР, Москва, 1970, стр.59,64.

7. Г. В. Малиновский «Бригады инженерных войск», Москва, издательство «Патриот», 2005, стр. 273—275), Перечень соединений и частей инженерных войск, особо отличившихся в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг., подготовленный в 1947 году штабом инженерных войск Министерства обороны СССР для занесения на мемориальную доску Центрального исторического военно-инженерного музея (ЦАМО РФ, ф.69, оп 12120, д. 771, с. 32-36

Батальоны СССР
Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны